Mužská dvouhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 probíhala kolem poloviny února 2019. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl sedmý tenista světa Roger Federer ze Švýcarska, jenž se turnaje nezúčastnil.

Vítězem se stal 32letý nenasazený Francouz Gaël Monfils, který ve finále zdolal Švýcara startujícího na divokou kartu Stana Wawrinku po třísetovém průběhu 6–3, 1–6 a 6–2. Vzájemná bilance utkání po skončení vyznívala pro 33letého Wawrinku těsně 4–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý v kategorii ATP 500. Navázal tak na triumf ze Citi Open 2016. Pasivní bilanci finálových duelů Monfils snížil na 8–21.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2019
ATP Tour 2019